Бартова () — чешская фамилия. Известные носители:

 Бартова, Даниэла (род. 1974) — чешская спортсменка.
 Бартова, Эва (род. 1955) — чехословацкая ориентировщица, призёр чемпионата мира по спортивному ориентированию в эстафете.